Gambarov bzw. Qəmbərov ist der Familienname der folgenden Personen:

 Elşən Qəmbərov (* 1972), aserbaidschanischer Fußballspieler
 Salman Gambarov (* 1959), aserbaidschanischer Jazzmusiker